Надосаляхадыта (устар. Надосале-Хадыта) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 144 км по правому берегу реки Пур. Длина реки составляет 146 км.

Притоки 

 17 км: река без названия
 35 км: Мородотояха
 43 км: река без названия
 60 км: Харвутаяха
 64 км: река без названия
 70 км: Хадылаваяха
 89 км: река без названия
 94 км: Варкъяха
 102 км: река без названия
 117 км: Нюдя-Надосаляхадыта

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300061289.

Примечания 

Притоки Пура
Реки Пуровского района